Sainte-Françoise steht für folgende Gemeinden in der kanadischen Provinz Québec:
 Sainte-Françoise (Bécancour) 
 Sainte-Françoise (Les Basques)

Siehe auch:
 Saint-François